25-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 16 лет) прошёл в болгарских городах Албена и Варна в 2013 году. Чемпионом Европы в третий раз подряд стала сборная Испании.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров по 3 лучшие команды выходят в основной раунд. Сборные, занявшие в группах 4-е места, разыгрывают между собой в двухкруговом турнире места с 13-го по 16-е (группа G). Во втором этапе сборные разбиваются на две шестёрки и играют с теми соперниками, с которыми не встречались на предварительном этапе; при этом очки, набранные в матчах со сборными, игравшими ранее в одной группе, учитываются.

По 4 команды из групп E и F второго этапа выходят в 1/4 финала и разыгрывают медали чемпионата. Команды, занявшие в группах E и F 5—6-е места, проводят стыковые классификационные матчи.

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа G (за 13 — 16-е места)

Второй этап

Группа E

Группа F

Матчи за 9 — 16-е места

Матчи за 13 — 16-е места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матчи за 9 — 12-е места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Игры плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Анхела Сальвадорес
  Дебора Дубеи
  Франческа Пан
  Юлия Рейзингерова
  Мария Вадеева

Итоговое положение

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (девушки до 20 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (девушки до 18 лет)
 Чемпионат мира по баскетболу 2013 (девушки до 19 лет)

Примечания

Ссылки 
Расписание турнира на оф.сайте ФИБА-Европа

2013
2013 год в баскетболе
Август 2013 года
Спорт в Болгарии в 2013 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по баскетболу в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Албене
Международные спортивные соревнования в Варне
Баскетбол